Hauteroche ist der Name zweier französischer Gemeinden:

 Hauteroche (Côte-d’Or) im Département Côte-d’Or
 Hauteroche (Jura) im Département Jura